Мико́ла Петро́вич Мінько́ (, с. Морозовичі, Старосамбірський район, Львівська область — , смт Борівське, Сєвєродонецька міська рада, Луганська область) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєвий шлях 
Народився та виріс у селі Морозовичі Торчиновицької сільської ради на Львівщині. Закінчив середню школу сусіднього села Торгановичі. Працював столяром. Одружившись, поїхав за кордон на заробітки. Згодом знайшов роботу в Україні. Придбав будинок у Торчиновичах, де мешкав із сім'єю.

У зв'язку з російською збройною агресією проти України одним із перших з'явився до військкомату навесні 2014-го. Призваний під час третьої хвилі часткової мобілізації Самбірським ОМВК. Пройшов вишкіл на Яворівському полігоні, певний час був інструктором для призовників, згодом вирушив у зону бойових дій.

Старшина, старший стрілець-снайпер 24-ї окремої Залізної механізованої бригади, в/ч А0998, м. Яворів.

6 квітня 2015 року загинув у селищі Борівське Сєвєродонецької міської ради — у місці дислокації військового підрозділу через необережне поводження вибухнула граната Ф-1; тоді ж двоє бійців зазнали осколкових поранень й були госпіталізовані.

Похований 9 квітня 2015 року на сільському цвинтарі у Морозовичах.

Без Миколи лишилися батьки, сестра, брат, дружина Олена та двоє дітей, — донька Діана (на той час 6-класниця) і син Давид 2010 р.н.

Вшанування 
 20 лютого 2016 року на фасаді будівлі Торгановицької ЗОШ І-ІІ ст. відкрито меморіальну таблицю випускнику школи Миколі Міньку.

Примітки

Джерела 
 Мінько Микола Петрович  // Книга пам'яті полеглих за Україну.
 Михайло Галевич. Слава Герою!!! // Сайт Старосамбірської РДА, 9 квітня 2015.
 Ігор Макар. Микола Мінько поповнив лави небесного воїнства// Голос Прикарпаття, архів з оригіналу, 9 квітня 2015.
 Допомога сім'ї Миколи Мінька  // Сайт проекту «Люди допомагають людям».
  // НВК Торгановичі, 22 лютого 2016.
  // ТРО « Телефакт», 29 лютого 2016.

Уродженці Старосамбірського району
Померли в Сєвєродонецькій міськраді
Поховані в Старосамбірському районі